Немања Стевановић може бити:
 Немања Стевановић (фудбалер), српски фудбалски голман
 Немања Стевановић (одбојкаш), српски одбојкаш
 Немања Стевановић (певач), српски певач, учесник музичког такмичења Звезде Гранда